Veress Zoltán
 Veress Zoltán (1868–1935) festőművész
 Veress Zoltán (1901–1965) Kossuth-díjas vegyészmérnök
 Veress Zoltán operaénekes, nótaénekes
 Veress Zoltán (1936–2013) erdélyi magyar író

Veres Zoltán
 Veres Zoltán (1962) sportrepülő
 Veres Zoltán (1964) műrepülő